Ribeaucourt ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Ribeaucourt im Département Meuse, siehe Ribeaucourt (Meuse)
 Ribeaucourt im Département Somme, siehe Ribeaucourt (Somme)